Маслаченко — украинская фамилия. Известные носители:
 Маслаченко, Владимир Никитович (1936—2010) — советский футболист и спортивный комментатор.
 Маслаченко, Юлия Валерьевна (род. 1989) — российская журналистка и телеведущая; внучка В. Н. Маслаченко.